

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9
 Za Kościołem – część miasta Boguchwała
 Za Kościołem – część miasta Muszyna
 Za Kościołem – część kolonii Błoto w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Przedbórz
 Za Kościołem – część wsi Sękowa w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Sękowa
 Za Kościołem – część wsi Kamień w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Czernichów
 Za Kościołem – część wsi Nowa Góra  w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Krzeszowice
 Za Kościołem – część wsi Liszki w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Liszki
 Za Kościołem – część wsi Trepcza w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Sanok
 Za Kościołem – część wsi Lubla w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Frysztak

Zobacz też 
 Pod Kościołem